Damery (Marne)
 Damery (Somme)